Воинова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Воинова, Валентина Ивановна (1938—2014) — советская и грузинская театральная актриса.
 Воинова, Татьяна Николаевна (1938—1985) — советская парашютистка.
 Воинова-Шиканян, Любовь Павловна (1909—1990) — советская артистка балета.